Veliki Lipovec falu Horvátországban
Veliki Lipovec falu Szlovéniában